

Cinema 
 Modern Love – film del 1918 diretto da Robert Z. Leonard
 Modern Love – film del 1929 diretto da Arch Heath
 Modern Love – film del 1990 diretto da Robby Benson
 Modern Love – film del 2006 diretto da Alex Frayne
 Modern Love – film del 2008 diretto da Stéphane Kazandjian

Letteratura 
 Amore moderno (Modern Love) – raccolta di poesie di George Meredith del 1862

Musica 
 Modern Love – album di Matt Nathanson del 2011
 Modern Love – album dei Kids of 88 del 2012
 Modern Love – singolo di David Bowie del 1983
 Modern Love – singolo dei Kish Mauve del 2006
 Modern Love/Slowburn – singolo di Peter Gabriel del 1977

Televisione 
 Modern Love – episodio della quarta stagione di Degrassi: The Next Generation
 Modern Love – serie TV (2019)